Queule designa a:
 el árbol Gomortega keule, una especie en peligro de extinción, también llamada keule o queuli;
 Queule (Chile), una localidad chilena de la costa de la IX Región de la Araucanía, en la comuna de Toltén, Chile.
 Río Queule, en la costa de la IX Región de la Araucanía, en la comuna de Toltén, Chile.
 Reserva nacional Los Queules, ubicada en la comuna Pelluhue, región del Maule, Provincia de Cauquenes, Chile.
 Estero Queule en Curacautín, Chile